Ватерполо репрезентација Југославије је репрезентација Југославије и учествовала је у међународним такмичењима од 1932. године до 1991. године. Ватерполо репрезентација Југославије била је једна од најуспешнијих ватерполо репрезентација у свету.

Ватерполо репрезентација је била једна од најбољих спортских екипа у Југославији.

Резултати на међународним такмичењима

Олимпијске игре 
Од 1918. до 1932. репрезентација није учествовала
{| class="wikitable"    
|-
!Олим. игре
!colspan = 2|Пласман
!ИГ
!П
!Н
!И
!ГД
!ГП
|-
| Берлин 1936.|| 3. место у групи||||3||1||0||2||11||8 
|-
| Лондон 1948.||испала у предтакмичењу||||3||1||1||1||17||10 
|- bgcolor=#C0C0C0
| Хелсинки 1952.|| 2. у финалној групи||2||8||6||2||0||43||14 
|- bgcolor=#C0C0C0
| Мелбурн 1956.|| 2 у финалној групи||2||6||4||1||1||36||11 
|-
| Рим 1960.||4. у финалној групи||4||7||5||0||2||27||14 
|- bgcolor=#C0C0C0
| Токио 1964.|| 2 у финалној групи||2||7||6||1||0||41||10 
|- bgcolor=gold
| град Мексико 1968.|| Победник||1||9||7||1||1||86||35 
|- 
| Минхен 1972.||5 у финалној групи||5||9||5||1||3||52||43 
|- 
| Монтреал 1976.||5 у финалној групи||5||8||1||5||2||46||34 
|- bgcolor=#C0C0C0
| Москва 1980.|| 2 у финалној групи||2||8||5||2||1||58||32 
|- bgcolor=gold
| Лос Анђелес 1984. ||Победник||1||7||6||1||0||72||49 
|- bgcolor=gold
| Сеул 1988. ||Победник||1||7||6||0||1||83||55 
|-   
|Укупно||16/24||3 Титуле||114||73||17 ||24||839||538      
|}

 Светско првенство 

 Европско првенство 

 Светски куп 
 1979 –  3. место
 1981 –  2. место
 1983 – Није учествовала
 1985 – 4. место
 1987 –  Победник 1989 –  Победник 1991 –  2. место

 Медитеранске игре 
 1959:  Победник 1963:  Финалиста
 1967:  Победник 1971:  Победник 
 1975:  Финалиста
 1979:  Победник 1983:  Победник 1987:  Победник 1991:  Победник Игре Добре воље 
 1986 – Није учествовала
 1990 –  Победник'''

Види још 
 Ватерполо репрезентација Србије
 Ватерполо репрезентација Хрватске
 Ватерполо репрезентација Словеније
 Ватерполо репрезентација Босне и Херцеговине
 Ватерполо репрезентација Македоније
 Ватерполо репрезентација Црне Горе

Југославија
Репрезентације Југославије
Ватерполо у Југославији